zdolność rozdzielcza
 rozdzielczość bitowa
 rozdzielczość ekranu
 rozdzielczość kątowa
 rozdzielczość optyczna
 rozdzielczość pomiaru
 rozdzielczość rastra
 rozdzielczość tonalna rejestracji